

Patronyme 
 Alan Parsons (né en 1948), célèbre ingénieur du son.
 Albert Parsons (1848-1887), activiste anarchiste américain.
 Alfred Parsons (1847-1920), peintre, illustrateur et jardinier anglais.
 Chandler Parsons (1988-), joueur américain de basket-ball.
 Charles Algernon Parsons (1854-1931), ingénieur britannique inventeur de la turbine à vapeur.
 Charles Dacre Parsons (né en 1933), philosophe américain.
 Daniel Parsons, géologue britannique.
 Daniel Liam Parsons (né en 1977), rameur canadien.
 Denys Parsons (né en 1914), inventeur du code Parsons, en notation musicale.
 Frances Theodora Parsons (1861-1952), autrice, botaniste et féministe américaine.
 Geoffrey Parsons (1929-1995), pianiste australien.
 Gram Parsons (1946-1973), chanteur et compositeur de musique Country.
 Jack Parsons (1914-1952), ingénieur, chimiste et occultiste américain.
 James Parsons (né en 1986), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Jim Parsons (né en 1973), acteur américain.
 Julie Parsons (née en 1951), femme de lettres, productrice de radio et productrice de télévision irlandaise, auteure de roman policier.
 Kathryn Parsons (née en 1982), entrepreneure britannique
 Laurence Parsons (1749-1807),  comte de Rosse, homme politique irlandais.
 Lawrence Parsons (1840-1908), 4e comte de Rosse, astronome irlandais et membre de la Pairie d'Irlande.
 Micah Parsons (né en 1999), joueur américain de football américain.
 Michael Parsons (né en 1938), compositeur britannique.
 Robert Parsons (ca 1535-1572), compositeur anglais.
 Talcott Parsons (1902-1979), sociologue américain.
 Tony Parsons, guitariste du groupe Iron Maiden.
 Tony Parsons (né en 1953), journaliste et écrivain britannique.
 William Parsons (1800-1867),  comte de Rosse, astronome irlandais.
 William Parsons (1873-1918),  comte de Rosse.

Entreprises 

 Parsons Brinckerhoff, une entreprise d'ingénierie américaine basée à New York ;
 Parsons Corporation, une entreprise d'ingénierie américaine basée à Pasadena en Californie ;
 Parsons Marine Steam Turbine Company, une entreprise britannique fabriquant des turbines.

Toponyme 

 , ville de l'État de Californie, aux États-Unis ;
 Parsons, ville de l'État du Kansas, aux États-Unis ;
 Parsons, ville de l'État du Tennessee, aux États-Unis ;
 Parsons, ville de l'État de Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Autre 

 Parsons The New School for Design, école de design, à New York.
 Code Parsons, système de notation musicale.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais